Mariano Acosta puede hacer referencia a:

Personas 
Mariano Acosta (1825-1893), político argentino.

Localidades 
Mariano Acosta, ciudad del partido de Merlo, provincia de Buenos Aires, Argentina.

Estaciones 
Estación Mariano Acosta, estación ferroviaria de la línea Sarmiento ubicada en la ciudad de Mariano Acosta, partido de Merlo, provincia de Buenos Aires, Argentina.
Estación Mariano Acosta, proyecto de estación ferroviaria de la línea Belgrano Sur en la ciudad de Mariano Acosta, partido de Merlo, provincia de Buenos Aires, Argentina.
Mariano Acosta, estación del Premetro de Buenos Aires, también llamada Ramón Carrillo.
Mariano Acosta, parada de metrobús sobre la avenida General Francisco Fernández de la Cruz, en la ciudad de Buenos Aires.
Mariano Acosta, parada de metrobús sobre la avenida Coronel Roca, en la ciudad de Buenos Aires.

Miscelánea 
Escuela Mariano Acosta, escuela pública tradicional de la ciudad de Buenos Aires, declarada Monumento Histórico Nacional.
Taller Mariano Acosta, futuro taller ferroviario que dará servicio al subte de Buenos Aires y al Premetro.